Brockes oder Brokes ist der Name von
 Barthold Heinrich Brockes (1680–1747), deutscher Dichter
 Christian von Brokes (1747–1802), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Dietmar Brockes (* 1970), deutscher Politiker (FDP)
 Emma Brockes (* 1975), britische Journalistin
 Ferdinand Brockes (1867–1927), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor
 Joachim Wilhelm Brockes (1723–1795), Kapitän und Seeoffizier
 Johann Brokes (1513–1585) Admiral der Lübecker Flotte und Bürgermeister von Lübeck
 Johann Christoph Brockes (1737–1804), preußischer Glasschleifermeister
 Johann Georg Arnold von Brokes (1773–1825), Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Heinrich Brockes I. (1567–1623), Bürgermeister von Lübeck und hanseatischer Staatsmann
 Otto Brokes (1574–1652), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Heinrich Brockes II. (1706–1773), deutscher Jurist; Professor in Jena und Wittenberg, Syndikus und Lübecker Bürgermeister
 Ludwig von Brockes (1767–1815), Freund Heinrich von Kleists, Deckname „Bernhoff“

Siehe auch:
 Brockessches Haus, denkmalgeschütztes Bürgerhaus in der nördlichen Innenstadt Potsdams
 Brocke
 Brocks